Санта-Исабель () — озеро, расположенное в национальном парке Лос-Невадос в департаменте Рисаральда в Колумбии.

Зеркало озера находится на высоте 3900 м над уровнем моря. Площадь озера — 1,5 км². Наибольшая глубина — 70 м. Озеро имеет ледниковое происхождение и питается талыми водами ледников со склонов вулкана Невадо Санта-Исабель. Из озера вытекает река Отун, обеспечивающая водой города Перейра и Доскебрадас.

Популярный туристический объект. В озере водится радужная форель.

Примечания

Ссылки 
 

Озёра Колумбии
Рисаральда